Yarovoy/Iarovoï (masculin), Yarovaya/Iarovaïa (féminin) ou Yarovoye/Iarovoïe (neutre) est un nom d'origine russe signifiant « printemps ». Il peut faire référence à :

Personnalités 
 Anna Yarovaya, étudiante de Viktor Merjanov, pianiste russe,
 Elena Yarovaya, membre fondateur de ,
 Irina Iarovaïa (1966- ), femme politique russe,
 Katia Iarovaïa (1957-1992), musicienne russe,
 Stanislav Iarovoï (2003-), joueur de hockey sur glace russe, 
 Vladimir Yarovoy, personnalité politique d'Estonie,
 Yury Yarovoy, écrivain et journaliste russe.

Personnages fictifs 
 Mikhail Yarovoy, un personnage de l’œuvre Lyubov Yarovaya joué par .

Lieux 
  (Yarovaya, Yarovoye), plusieurs localités de Russie.
Iarovoïe